Со́лнечная постоя́нная — суммарная мощность солнечного излучения, проходящего через единицу площади, ориентированной перпендикулярно потоку солнечных лучей, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца вне земной атмосферы.

Наиболее точной оценкой солнечной постоянной считается  (данные 2008 года, когда солнечная активность была в минимуме). В 1990-х годах было получено значение .

Инструментальные измерения солнечной постоянной 

Прямые инструментальные измерения солнечной постоянной стали производиться с развитием внеатмосферной астрономии, то есть с середины 1960-х. При проводившихся ранее наблюдениях с поверхности Земли приходилось вносить поправки на поглощение солнечного излучения атмосферой.

Изменения солнечной постоянной 
Солнечная постоянная не является строго постоянной. На её величину влияют изменения солнечной активности. Это влияние обусловлено в основном изменением потока излучения при изменении числа и суммарной площади солнечных пятен, при этом поток излучения меняется сильнее всего в рентгеновском и радиодиапазоне. Поскольку период прямых измерений солнечной постоянной относительно невелик, то её изменение на протяжении 11-летнего цикла солнечной активности (цикла Швабе), по-видимому, не превышает ~10−3, доля изменчивости в оптическом диапазоне, обусловленная вкладом солнечных пятен, оценивается ~10−4. Для оценки вариаций солнечной постоянной в течение более длительных солнечных циклов (циклы Хейла, Гляйсберга и пр.) данные прямых измерений отсутствуют.

Измеренные на Земле значения мощности солнечного излучения значительно изменяются в течение года из-за эллиптичности земной орбиты. Годичная вариация составляет 6,9 % — от 1,412 кВт/м² в начале января до 1,321 кВт/м² в начале июля.

В соответствии с современными моделями развития Солнца, в долгосрочной перспективе его светимость будет возрастать примерно на 1 % за 110 миллионов лет.

Влияние на климат Земли и косвенные методы измерения 
Долгопериодические вариации солнечной постоянной имеют большое значение для климатологии и геофизики: несмотря на несовершенство климатических моделей, расчётные данные показывают, что изменение солнечной постоянной на 1 % должно привести к изменению температуры Земли на 1—2 K.

Световая солнечная постоянная 
Освещённость перпендикулярной потоку площадки, расположенной за пределами атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца, в видимом диапазоне спектра называется световой солнечной постоянной. По оценке В. В. Шаронова середины XX века она равна 135000 люксов. В англоязычной литературе понятию «световая солнечная постоянная» соответствует термин «solar illuminance constant».

См. также 
 Солнечные циклы
 Солнечная активность
 Тепловой баланс Земли

Примечания

Ссылки 
 
 

Солнце